Penzel oder Penzl ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Jakob Penzel (1749–1819), deutscher Philologe und Historiker
 Barbara Juliane Penzel (1636–1673), deutsche Dichterin
 Christian Friedrich Penzel (1737–1801), deutscher Kantor und Komponist
 Erich Penzel (* 1930), deutscher Hornist
 Jens-Uwe Penzel (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Johann Georg Penzel (1754–1809), deutscher Kupferstecher, Maler und Zeichner
 Matthias Penzel (* 1966), deutscher Journalist und Autor
 Sonja Penzel (* 1971), deutsche Polizeipräsidentin
 Thomas Penzel, deutscher Schlaf-Forscher
 Werner Penzel (* 1950), deutscher Regisseur und Dokumentarfilmer
 Willy Penzel (1918–1985), Masseur und Bademeister, siehe Akupunktmassage nach Penzel
 Korbinian Penzl (1773–1862), deutscher Bauer und Stifter

Siehe auch:
 Pensel